Herdweg steht für:
 Triebweg, ein Weg der Viehtrift

Herdweg ist der Name folgender Ortsteile:
 Herdweg (Halblech), Ortsteil der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Herdweg (Ottenhofen), Ortsteil der Gemeinde Ottenhofen, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Herdweg 74
 Herweg